Buchenstein heißen folgende geographische Objekte:
 der deutsche Name für Livinallongo del Col di Lana
 Gerichtsbezirk Buchenstein (Livinallongo), ehemalige Verwaltungseinheit der Grafschaft Tirol
 Fodom, ein Dolomitental (auch: Buchensteintal)
 Bukowa (Smołdzino), ein Dorf in der polnischen Woiwodschaft Pommern
 Burgruine Buchenstein, Burgruine bei Raabs an der Thaya in Niederösterreich
 Burgruine Buchenstein (Slowenien), Burgruine bei Dravograd (Unterdrauburg) in Slowenien

Siehe auch:
 Buchstein